Нежинский водозабор — первый артезианский водозабор из которого в марте 2015 года была начата подача воды по Северо-Крымскому каналу.

Описание 
Водозабор расположен на южной окраине села Нежинское.
Расстояние от Нежинского водозабора до Северо-Крымского канала составляет 6 км.
Глубина скважин составляет 185 м, общая производительность — 75 тыс. м³ в сутки.

Строительство началось в 2014 году, стоимость работ на первом этапе составила 123 млн рублей.

К концу января 2015 года были пробурены все 12 скважин, выполнено устройство 6-ти камер скважин, подготовка котлована под РЧВ, устройство подъездных дорог, подготовка под монтаж ограждения санитарно-защитной зоны.

С 10 сентября введены в работу более экономичные и производительные насосы. Если до этого использовались насосы мощностью 90 кВт производительностью 200 м³/час, то были установлены насосы мощностью 75 кВт и производительностью 300 м³/час.

В 2015 году финансирование по ФЦП составило 3,5 млрд рублей.

Полевой трубопровод 

Прокладка полевого трубопровода выполнялась вручную, поскольку использовать автоматизированный способ не позволял ландшафт местности. Из Мулино было доставлено 27 тыс. труб длиной по 6 м, общей протяжённостью 160 км.

Нежинский стал первым водозабором, из которого 27 марта 2015 года началось тестовое заполнение Северо-Крымского канала со скоростью 5 тыс. м³ в сутки.

К 1 апреля трубопроводным батальоном ЗВО было проложено 8 ниток временного трубопровода, каждая протяжённостью по 5,17 км. К концу апреля было проложено 14 ниток, 7 ниток включены в работу.

Точка сброса располагалась в районе насосной станции № 56-а ГБУ РК «Джанкойское МУВХ».
Для предупреждения потерь воды из нижнего бьефа на подпорном сооружении ПС-4 (ПК 2214+39) были выполнены работы по укладке мешков с песком.
Данная конструкция не позволяет полностью исключить потери воды в верхний бьеф, но позволяет создать значительную разницу уровней — дополнительный подпор в сторону обратной от проектной.
ПС-4 расположено между Азовское и Табачное, через него проходит автомобильная дорога.

В конце мая четыре скважины давали 15-16 тыс. м³ в сутки.

4 июня начальник пресс-службы Западного военного округа сообщил, что военные развернули 24 линии полевого трубопровода, общей протяжённостью 124 км и возвращаются в Нижегородскую область. Передислокация военнослужащих будет осуществляться самолётами военно-транспортной авиации с аэродрома Бельбек, а автомобильная и специальная техника совершит марш протяжённостью более 2 тыс. км в составе пяти механизированных колонн.

Часть из работ, таких как организация временного электроснабжения, грузовые работы на станции Азовская, обустройство и техническое обслуживание скважин были профинансированы из резервного фонда Республики Крым.

В мае 2017 года производилась разборка 24 ниток временного трубопровода ПМТП-150 Нежинский водозабор — СКК для предоставления трассы под строительство двух ниток напорного водопровода диаметром 900 мм от Нежинского водозабора до ВНС-1 у села Октябрьское.

Эксплуатация 
Использование полевых трубопроводов требует частичного наполнения Северо-Крымского канала на участке протяжённостью 22 км от ПС-4 до Новоивановского гидроузла.

По состоянию на конец августа 2015 года водозабор поставлял 50 тыс. м³ в сутки; всего было получено 4 млн м³. К октябрю — 5,3 млн м³. Всего в 2015 году было подано 8,45 млн м³.

В апреле 2016 года подача воды осуществлялась в объёме 60 тыс. м³ в сутки.
По состоянию на 9 декабря 2016 года в СКК подано 12,31 млн м³. В работе находились 9 из 12 скважин и 24 нитки временного водовода, суточный водозабор составлял 38,6 тыс. м³.

Эксплуатирует водозабор Крымский филиал ЭКДС ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».

См. также 
 Бештерек-Зуйский водозабор
 Новогригорьевский водозабор
 Просторненский водозабор
 Подземные водозаборы Северо-Крымского канала

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 2015 году в России
Источники Северо-Крымского канала
Жилищно-коммунальное хозяйство России
Водные объекты Керчи
Феодосия
Нижнегорский район
Водные объекты по алфавиту
Водозаборы Крыма